

Бруклайн — місто, штат Массачусетс
 Бруклайн — місто, штат Нью-Гемпшир
 Бруклайн — місто, штат Вермонт

Див. також 
 Бруклін (значення)